

Geografia
 Abadan – città dell'Iran
 Abadan – isola dell'Iran su cui sorge la città
 Abadan – città del Turkmenistan

Altro
 Abadan – film iraniano del 2003, diretto da Mani Haghighi
 Crisi di Abadan – crisi tra Regno Unito e Iran, nel 1951-1953, dopo la nazionalizzazione dei beni della Anglo-Iranian Oil Company